Schlusserregung bezeichnet:
 die Hauptschlusserregung, siehe Hauptschlussgenerator (Reihenschlussgenerator)
 die Nebenschlusserregung, siehe Nebenschlussgenerator
 die Doppelschluss- bzw. Compounderregung, siehe Doppelschlussgenerator (Compound-Generator)